Noa (* 1969) — ізраїльська естрадна співачка й автор пісень.
 Джоакім Ноа (* 1985) — французький баскетболіст, центровий.
 Йожеф Ноа (1856—1903) — угорський шахіст, по професії суддя.
 Тревор Ноа (* 1984) — південноафриканський комік, сценарист, продюсер, політичний коментатор, актор і телеведучий.
 Яннік Ноа (* 1980) — французький тенісист та музикант, переможець Відкритого чемпіонату Франції в одиночному та парному розрядах, колишня перша ракетка світу в парній грі.

 Ноа Адзуса (* 1954) — японський письменник, що працює в жанрі наукової фантастики та яой.
 Ноа Вайлі (* 1971) — американський актор театру, кіно та телебачення.
 Ноа Ганіфін (* 1997) — американський хокеїст, захисник.
 Ноа Джуп (* 2005) — англійський актор.
 Ноа Лайлс (* 1997) — американський легкоатлет, що спеціалізується в спринті, чемпіон та призер світових першостей у різних спринтерських дисциплінах.
 Ноа Левін — ізраїльський режисер.
 Ноа Мамет (* 1969) — посол Сполучених Штатів в Аргентині (2015—2017).
 Ноа Потховен (2001—2019) — голландська активістка, борець за право на смерть, авторка книги про психічне здоров'я.
 Ноа Сонко Сундберг (* 1996) — шведський футболіст, захисник клубу «Сундсвалль».
 Ноа Шнапп (* 2004) — американський актор.
 Ноа Шнебергер (* 1988) — швейцарський хокеїст, захисник.

 Ноа-Північ — офшорне газове родовище в ізраїльському секторі Середземного моря

 Культура Ноа — археологічна культура пізньої бронзової доби.

Див. також 
 Ной (значення)